est un vassal du clan japonais des Hosokawa au cours de l'époque d'Edo,  de l'histoire du Japon. Hosokawa Tadatoshi a déjà pratiqué l'art du Yagyū Shinkage-ryū de l'épée, dans lequel le principal maître d'armes du fief n'est autre que l'épéiste de renom, Yashiro. Tadatoshi a un moment désiré que Yashiro se batte en duel contre le sabreur célèbre, Miyamoto Musashi. Musashi hésite en entendant cela parce qu'Ujii a priorité de rang sur lui dans le fief et possède le statut de maître. Cependant, ils acceptent finalement tous deux d'avoir un duel l'un contre l'autre. Au cours de leur duel, Yashiro combat en la présence de son maître, qui a renvoyé tous les autres vassaux, à l'exception d'un seul, qui doit porter son épée. Après que les deux adeptes ont combattu pendant trois tours, Yashiro ne peut vaincre Musashi d'aucune façon, lequel n'a même pas encore délivré un coup. En tenant compte de Tadatoshi, Musashi se contente de dominer Yashiro en rendant l'ensemble de ses techniques inefficaces. Tadatoshi se bat avec Musashi après ce duel, à propos duquel il dit plus tard ne jamais avoir été en mesure de fournir un seul coup de son épée, « Je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait y avoir une telle différence dans les niveaux d'accomplissement! ».

Bibliographie

Liens externes

Source de la traduction 

Naissance en 1581
Décès en 1669